Wikiwix ist eine mehrsprachige Suchmaschine, die von der französischen Firma Linterweb S.à r.l. mit Sitz in Val-de-Reuil betrieben wird. Sie gibt nur Suchergebnisse aus Wikipedia aus, ist aber kein Wiki, wie der Name vermuten ließe.

Wikiwix wurde Mitte 2007 in vielen Wikipedia-Sprachversionen in die jeweilige Wikipedia-Spezialseite Spezial:Suche aufgenommen, wo sie nun neben anderen Suchmaschinen (darunter Google und Yahoo) zum Durchsuchen von Wikipedia verwendet werden kann.

Es kann nach „Text“, „Bild“ (Bildersuche) oder „Atlas“ gesucht werden, unter Atlas versteht sich eine Suche nach Landkarten in 13 Sprachen.

Wikiwix führt als Logo einen Kiwi, welcher mit seinem Schnabel auf dem Boden nach Nahrung pickt. Als Slogan führt die Suchmaschine in allen Sprachversionen die englische Beschreibung „The ultimate Wikipedia articles search engine“.

Die Firma Linterweb S.à r.l. hat acht Angestellte, 2007 gab sie gemeinsam mit der Wikimedia Foundation die „Wikipedia-DVD“ v0.5 heraus. Seit 2008 wird in der französischsprachigen Wikipedia das Cachesystem von Wikiwix dazu verwendet, automatisch externe Links in den Fußnoten zu archivieren.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Wikiwix-Website (deutsche Version)
 http://archive.wikiwix.com/
 http://www.alexa.com/siteinfo/wikiwix.com
 http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/wikiwix.com
 http://mashable.com/2007/07/16/wiki-toolbox/

Suchmaschine
Wikipedia